Dieser Artikel listet die österreichischen Meister im Faustball auf.

Der Österreichische Faustballbund (ÖFBB) ist die Dachorganisation des Faustballs in Österreich. Er ist Mitglied der International Fistball Association. Der Verband besteht seit 1993, bis zu diesem Zeitpunkt waren die beiden Sportarten Faustball und Handball gemeinsam im Österreichischen Handball und Faustball Bund (ÖHB) vertreten. 1948 wurde die erste Meisterschaftssaison der Männer durchgeführt, bei den Frauen war dies 1954 der Fall. Erst 1972 wurden die ersten offiziellen Spiele der Männer in der Halle ausgetragen, die Frauen folgten im Jahr 1980.

Österreichische Meister der Männer

Meistertafel

Ewige Rangliste

Österreichische Meister der Frauen

Meistertafel

Ewige Rangliste

Weblinks 
 Meistertafel, Abschlusstabellen, Österreichische Staatsmeister, in: oefbb.at, abgerufen am 18. Dezember 2021.

Einzelnachweise 

Faustball (Österreich)
Faustball
Meister, Osterreich